Jaskinia Niska – jaskinia w Beskidzie Śląskim (w Klimczoku)
 Jaskinia Niska – jaskinia w Beskidzie Śląskim (w stokach Muronki)
 Jaskinia Niska – jaskinia na Wyżynie Olkuskiej
 Jaskinia Niska – jaskinia w Skałkach Twardowskiego w Krakowie
 Jaskinia Niska – jaskinia w Tatrach
 Jaskinia Niska w Berkowej Górze
 Jaskinia Niska w Kamyku Dużym
 Jaskinia Niska w Świniuszce